Учебные суда типа «Воин» — серия учебных судов специальной постройки из двух единиц, построенная в Швеции для Российского Императорского флота в 1892-1896 годах.

Представители

Ссылки 

 Учебные корабли типа «Воин»

Учебные корабли Российской империи
Военные корабли и суда Балтийского завода